Патолман има више значења:

 Патолман (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Патолман (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику